SNK steht für:
 Schweizerische Naturschutzkommission, bis 1939 bestehende Naturschutzkommission 
 Sdružení nezávislých kandidátů, tschechische politische Partei
 SNK Corporation, japanischer Hersteller von Videospielen
 Strong Name Key, ein Dateityp unter Microsoft Visual Studio
 Süd-Nord-Kanal, ein Kanal in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim
 Abkürzung für den Manga Shingeki no Kyojin
 Neunkirchen (Saar) Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Rat der Volkskommissare, russisch СНК (Совет народных комиссаров / Sowjet Narodnych Komissarow) 

snk steht für:
 Soninke (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen
Siehe auch:
 Pik SNK Kirgisii

SNK